Antoni Reig i Casassas (1971-), des de febrer de 2016, director del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
 Antoni Reig Ventura (1932-), conegut com a Rovellet, jugador professional de pilota valenciana.